Undrið FF é um time de futebol das Ilhas Faroé da capital das Ilhas Faroé Tórshavn. A equipe também joga no Hoyvíkvøllur. O clube foi fundado em 18 de janeiro de 2006, sob o nome de Undrið FF. Isso torna a equipe um dos membros mais jovens da Associação de Futebol das Ilhas Faroe.

Historia

A ideia de fundar o novo time de futebol começou com uma festa de aniversário em 2005.

Na temporada de 2021, a equipe controlou a temporada, ganhando a promoção ao 1. Deild pela primeira vez na história do clube. Esta foi a primeira temporada em que o presidente, Arnar Lognberg, esteve no comando da equipe por um ano inteiro.

Name
A equipe leva o nome de seu primeiro patrocinador, o representante faroense da produtora de sabonetes islandesa Undri , que significa maravilha em islandês . Significa o mesmo na língua feroesa , no entanto, um artigo definido é adicionado tornando-o undrið , mas a pronúncia feroesa permanece a mesma. (Em islandês, eles seriam diferentes).

Honras
2. deild: 1
2021 (Treinador Arnar Lognberg)

3. deild: 1
2017 (Treinador Arnar Lognberg)

Time atual

Recordes
Maior vitória: Undri FF – Víkingur 3. deild 16–1
Maior derrota: ÍF – Undri FF 11–1
Artilheiro: Sjúrður Jensen
Mais partidas: Mikkjal Christiansen
Mais gols em uma partida: Christian V. Jacobsen, 6 goals
Mais tempo sem sofrer gols: Terji Brynarsson
Mais tempo como capitão: Mikkjal Christiansen

Referencias

External links
Official website 
Profile at Fótbólssamband Føroya 

Undri FF
Association football clubs established in 2006
2006 establishments in the Faroe Islands